Die 9. Fußball-Asienmeisterschaft fand in der Zeit vom 2. bis zum 18. Dezember 1988 in Katar statt. Das größte asiatische Fußball-Turnier wird seit 1956 vom Asiatischen Fußballverband (AFC) durchführt.

Titelverteidiger Saudi-Arabien siegte im Finale gegen Südkorea. Bester Torschütze des Turniers war Lee Tae-ho (Südkorea) mit drei Toren.

Austragungsorte waren das Al-Ahli-Stadion und das Qatar SC Stadium, beide in der Hauptstadt Doha.

Qualifikation 

Automatisch qualifiziert waren:

  als Gastgeber
  als Titelverteidiger

Folgende acht Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Vorrunde 
Gruppe A

|}

|}

Gruppe B

|}

|}

Finalrunde 
Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Beste Torschützen 

1988
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1988
Sportveranstaltung in Doha